Vode je lahko:
 Vode, naselje na Hrvaškem
 Vode, priimek več znanih ljudi